Joachim Gijsen, een zeeman en kaper in dienst van de West-Indische Compagnie
Joannes Gijsen (1932-2013), een Nederlands bisschop
Marnix Gijsen (1899-1984), een Belgisch schrijver
Theo Gijsen (1914-1997), een Nederlands burgemeester
Wim Gijsen (1933-1990), een Nederlands schrijver

Zie ook 
Geysen (doorverwijspagina)